Şatırlı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Şatırlı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian